Лях Андрій
 Лях Дмитро Миколайович — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Буковина».
 Лях Іван Опанасович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Лях Роман Данилович — український історик, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 
 Лях Тетяна Леонідівна — український вчений, педагог, кандидат педагогічних наук; громадський діяч.
 Лях Юрій Єремійович — доктор біологічних наук, професор.
 Лях Юрій Іванович — банкір, голова правління ЗАТ «Український кредитний банк», заслужений економіст України.

Див. також 
 Лех (прізвище)